Алексей Стороженко
 Стороженко, Алексей Алексеевич (1895—1938) — советский военный деятель, командир 10-го стрелкового корпуса, комкор.
 Стороженко, Алексей Петрович (1805—1874) — русский и украинский писатель, прозаик и этнограф.